Flakholm med Lillångskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 24 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 1 kilometer i nord-sydlig riktning.

Delöar och uddar 

 Flakholm 
 Lillångskär 
 Enholm  (udde)

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet